Hojeda inaguensis är en snäckart som först beskrevs av Weinland 1880.  Hojeda inaguensis ingår i släktet Hojeda och familjen Thysanophoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inaguensis